Serhij Mykolajovyč Pšenyčnych (ukrajinsky Сергій Миколайович Пшеничних, rusky Сергей Николаевич Пшеничных, Sergej Nikolajevič Pšeničnych; * 19. listopadu 1981 Charkov) je ukrajinský fotbalový obránce, který dříve hrál i jako záložník či útočník.

Fotbalová kariéra 
Nejvyšší soutěž hrál v České republice a na Ukrajině. Za Metalist Charkiv odehrál 24 utkání v Evropské lize UEFA, v nichž neskóroval.

Ligová bilance

Odkazy

Reference

Literatura 
 Radovan Jelínek, Miloslav Jenšík a kol.: Atlas českého fotbalu, Praha, Radovan Jelínek 2006.

Externí odkazy 
 
 Profil hráče (2003/04)  na epojisteniliga.cz 
 Profil hráče (2004/05)  na epojisteniliga.cz 

Ukrajinští fotbalisté
Fotbalisté FK Vorskla Poltava
Fotbalisté SFC Opava
Fotbalisté Borysfenu Boryspil
Fotbalisté FK Karpaty Lvov
Fotbalisté Metalistu Charkov
Narození v roce 1981
Narození 19. listopadu
Narození v Charkově
Žijící lidé
Muži